Localități, Ungaria
E